Ludwig Mellinger ist der Name folgender Personen:

* Ludwig von Mellinger (1849–1929), deutscher Baumeister
 Ludwig Mellinger (Bankmanager) (1900–1977), deutscher Bankmanager